Флора̀н Люсиѐн Сера̀ () е френски тенисист, роден на 28 февруари 1981 в Бордо. Започва да тренира тенис на седем години. По-късно му се налага да зареже следването си, за да може да се концентрира върху професионалната му тенис кареира.
Негови треньори са Жером Потие и Патрис Агелое.

Кариера 
Сера има две титли от турнири от висока категория, както и две от Чалънджър турнири, както и една от Фючърс турнир. На двойки има една титла от Фючърс.

Класиране в ранглистата в края на годината 
 2000 – 536
 2001 – 313
 2002 – 202
 2003 – 220
 2004 – 209
 2005 – 50
 2006 – 61

Титли и участия на финал

Титли на сингъл (5)

Загубени финали на сингъл (7)

Титли на двойки (1)

Загубени финали на двойки (3)

Външни препратки 
 Профил на сайта на ATP
 

Сера, Флоран
Родени в Бордо
Ньошателци